Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2014 (ang. 2014 SangSom 6-red World Championship) – szósta edycja mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, która została rozegrana w dniach 1–6 września 2014 w Montien Riverside Hotel w Bangkoku.

Nagrody 
W turnieju za zajęcie danego miejsca przewidziano następujące nagrody finansowe:
 Zwycięzca: 2 500 000 baht
 II miejsce: 1 000 000 baht
 Półfinał: 500 000 baht
 Ćwierćfinał: 250 000 baht
 Ostatnia 16: 125 000 baht
 Ostatnia 32: 62 500 baht

Rezultaty 
Źródła:

Faza grupowa

Grupa A 

 Ben Judge 5-2 Ratchayothin Yotharuck
 Dominic Dale 5-3 Ken Doherty
 Mark Davis 5-3 Ratchayothin Yotharuck
 Ben Judge 5-1 Thor Chuan Leong
 Mark Davis 3-5 Ken Doherty
 Thor Chuan Leong 1-5 Ratchayothin Yotharuck
 Ken Doherty 5-4 Ben Judge
 Dominic Dale 5-0 Ratchayothin Yotharuck
 Mark Davis 5-1 Ben Judge
 Dominic Dale 5-0 Thor Chuan Leong
 Mark Davis 5-0 Thor Chuan Leong
 Dominic Dale 5-0 Ben Judge
 Ken Doherty 5-1 Thor Chuan Leong
 Mark Davis 1-5 Dominic Dale
 Ken Doherty 5-1 Ratchayothin Yotharuck

Grupa B 

 Hossein Vafaei 5-1 Hung Chuang Ming
 Michael White 5-4 Noppon Saengkham
 Michael Holt 5-2 Hung Chuang Ming
 Andrew Pagett 1-5 Noppon Saengkham
 Michael White 3-5 Hossein Vafaei
 Hung Chuang Ming 4-5 Noppon Saengkham
 Andrew Pagett 3-5 Michael White
 Michael Holt 5-4 Noppon Saengkham
 Andrew Pagett 4-5 Hossein Vafaei
 Michael Holt 5-2 Michael White
 Andrew Pagett 5-0 Hung Chuang Ming
 Michael Holt 1-5 Hossein Vafaei
 Michael White 5-0 Hung Chuang Ming
 Andrew Pagett 4-5 Michael Holt
 Hossein Vafaei 3-5 Noppon Saengkham

Grupa C 

 Mohsen Bukshaisha 5-3 Heydari Nezhad Ehsan
 Jimmy White 5-3 Boonyarit Kaettikun
 Ryan Day 5-3 Heydari Nezhad Ehsan
 Mohsen Bukshaisha 5-4 Boonyarit Kaettikun
 Barry Hawkins 5-2 Jimmy White
 Heydari Nezhad Ehsan 4-5 Boonyarit Kaettikun
 Ryan Day 5-1 Jimmy White
 Barry Hawkins 2-5 Boonyarit Kaettikun
 Jimmy White 5-3 Mohsen Bukshaisha
 Barry Hawkins 3-5 Ryan Day
 Barry Hawkins 4-5 Heydari Nezhad Ehsan
 Ryan Day 5-1 Mohsen Bukshaisha
 Jimmy White 2-5 Heydari Nezhad Ehsan
 Barry Hawkins 5-4 Mohsen Bukshaisha
 Ryan Day 2-5 Boonyarit Kaettikun

Grupa D 

 Shivam Arora 0-5 Amir Sarkhosh
 Shaun Murphy 5-2 Szachar Ruberg
 Shivam Arora 3-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Robert Milkins 3-5 Amir Sarkhosh
 Shaun Murphy 3-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Amir Sarkhosh 2-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Szachar Ruberg 5-4 Shivam Arora
 Robert Milkins 5-3 Thepchaiya Un-Nooh
 Shaun Murphy 5-0 Shivam Arora
 Robert Milkins 4-5 Szachar Ruberg
 Shaun Murphy 5-2 Amir Sarkhosh
 Robert Milkins 5-1 Shivam Arora
 Szachar Ruberg 1-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Shaun Murphy 5-4 Robert Milkins
 Szachar Ruberg 5-0 Amir Sarkhosh

Grupa E 

 Steven Donohoe 2-5 Kamal Chawla
 Alex Borg 4-5 James Wattana
 Matthew Stevens 5-2 Kamal Chawla
 Steven Donohoe 2-5 James Wattana
 Ricky Walden 5-1 Alex Borg
 Alex Borg 5-3 Steven Donohoe
 Matthew Stevens 5-1 James Wattana
 Ricky Walden 4-5 Kamal Chawla
 Matthew Stevens 5-0 Alex Borg
 Ricky Walden 5-2 James Wattana
 Matthew Stevens 5-0 Steven Donohoe
 Alex Borg 4-5 Kamal Chawla
 Ricky Walden 5-0 Steven Donohoe
 Kamal Chawla 3-5 James Wattana
 Ricky Walden 5-1 Matthew Stevens

Grupa F 

 Adrian Ridley 5-0 Chaouki Yousfi
 Jamie Rhys Clarke 5-3 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Mark Williams 5-0 Chaouki Yousfi
 Adrian Ridley 1-5 Kritsanut Lertsattayatthorn
 John Higgins 5-4 Jamie Rhys Clarke
 John Higgins 3-5 Adrian Ridley
 Chaouki Yousfi 1-5 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Mark Williams 5-3 Jamie Rhys Clarke
 John Higgins 5-2 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Mark Williams 5-2 Adrian Ridley
 John Higgins 5-2 Chaouki Yousfi
 Mark Williams 5-3 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Jamie Rhys Clarke 5-2 Chaouki Yousfi
 John Higgins 5-4 Mark Williams
 Jamie Rhys Clarke 5-1 Adrian Ridley

Grupa G 

 Gareth Allen 5-4 Muhammad Asif
 Stuart Bingham 5-2 Graeme Dott
 Andreas Ploner 1-5 Dechawat Poomjaeng
 Graeme Dott 5-1 Muhammad Asif
 Stuart Bingham 5-1 Andreas Ploner
 Muhammad Asif 2-5 Dechawat Poomjaeng
 Andreas Ploner 5-3 Gareth Allen
 Graeme Dott 5-3 Dechawat Poomjaeng
 Stuart Bingham 5-3 Gareth Allen
 Graeme Dott 5-1 Andreas Ploner
 Stuart Bingham 5-4 Muhammad Asif
 Gareth Allen 2-5 Dechawat Poomjaeng
 Andreas Ploner 2-5 Muhammad Asif
 Graeme Dott 5-2 Gareth Allen
 Stuart Bingham 5-2 Dechawat Poomjaeng

Grupa H 

 Kacper Filipiak 5-0 Ahmed Galal
 Liang Wenbo 5-1 Thanawat Thirapongpaiboon
 Joe Perry 5-3 Ahmed Galal
 Kacper Filipiak 5-2 Thanawat Thirapongpaiboon
 Stephen Maguire 3-5 Liang Wenbo
 Stephen Maguire 5-1 Ahmed Galal
 Liang Wenbo 5-0 Kacper Filipiak
 Joe Perry 4-5 Thanawat Thirapongpaiboon
 Stephen Maguire 5-0 Kacper Filipiak
 Joe Perry 5-4 Liang Wenbo
 Ahmed Galal 3-5 Thanawat Thirapongpaiboon
 Joe Perry 5-1 Kacper Filipiak
 Stephen Maguire 5-1 Thanawat Thirapongpaiboon
 Liang Wenbo 5-2 Ahmed Galal
 Stephen Maguire 5-0 Joe Perry

Runda finałowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze na sześciu czerwonych
2014 w sporcie
Sport w Bangkoku
2014 w Tajlandii